Вила-Нова:
 Вила-Нова — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Коимбра. 
 Вила-Нова — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 «Вила-Нова» (Vila Nova Futebol Clube) — бразильский футбольный клуб из города Гояния, штат Гояс.
 «Вила-Нова» (Villa Nova Atlético Clube) — бразильский футбольный клуб из города Нова-Лима. Согласно португальско-русской практической транскрипции, сдвоенная «L» в названии транскрибируется на русский язык с одной «Л».

См. также 
 Вила (значения)
 Вила-Нова-ди-Гая
 Виланова, Тито